Bricka ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Frederik Bricka (1845–1903), dänischer Historiker, Biograf, Archivar und Herausgeber
 Justina Bricka (* 1943), US-amerikanische Tennisspielerin